Илия Банов Кушев е български офицер и революционер, войвода на чета на Вътрешната македонска революционна организация, член на Македонското студентско дружество „Вардар“.

Биография 
Илия Кушев е роден във Велес, в семейството на българския просветен и революционен деец Бано Кушев. Чичо му Петър Кушев също е легален деец на ВМОРО, а брат му Тодор Кушев е четник във ВМРО. В 1913 година завършва с последния двадесет и седми випуск Солунската българска мъжка гимназия. След Междусъюзническата война в 1913 година емигрира в България, където завършва Военното училище в София. Участва в Първата световна война като поручик от 1-ви артилерийски полк на Пета пехотна дунавска дивизия на Българската армия. Членува във Военния съюз. Награден е с ордени „За храброст“, IV степен, „За военна заслуга“, V степен и „Свети Александър“, V степен.

След войната следва право в Софийския университет, но прекъсва следването си, за да се включи в революционната борба на възстановената ВМРО. Изпратен е в Македония като велешки околийски войвода. През август 1919 година се създава Македонското студентско дружество „Вардар“ и Илия Кушев е част от настоятелството. През 1920 г. в изпълнение на клаузите на Ньойския мирен договор е уволнен от служба.

Загива в 1922 година край село Ърлевци (или Острилци), убит от турци предатели от неговата чета заедно с четниците си Иван Гьошев от Крайници и Мане Кратовски от Кратово.

Иван Михайлов пише за Кушев:

Военни звания 
 Подпоручик (25 август 1915)
 Поручик (30 май 1917)
 Капитан (1 май 1920)

Външни препратки 
 
 „Вардар – Лист на Македонското студентско д-во „Вардар“, брой 1, София, 1923 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 2, София, 1924 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 3, София, 1925 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 4, София, 1926 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 5, София, 1927 година
 "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 6, София, 1928 година
 "Ljubomir Wessof und Ilija Kuscheff", брошура на немски от Съюза на македонските студентски дружества в чужбина, посветена на Илия Кушев и братовчед му Любомир Весов
 "Любомир Весов. Илия Кушев", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 31, София, 8 ноември 1923 година
 "В родния град" - спомени на Илия Кушев за освобождението на родния му Велес, публикувани във в-к "Вардар. Лист на Македонското студентско д-во "Вардар"", год. I, бр. 1, София, 11 ноември 1923 година

Родословие

Бележки

Източници 
 

Дейци на ВМРО
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Български капитани
Български военни дейци от Първата световна война
Родени във Велес
Двадесет и седми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Тридесет и пети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Дейци на Македонското студентско дружество „Вардар“
Възпитаници на Софийския университет
Илия
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „За военна заслуга“
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища